Stor-Vallsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Vallsjön, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (81,4 ha)
Stor-Vallsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (4,57 km²)
Stor-Vallsjön, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (98,9 ha)

Se även
Vallsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn